Kritikerprisen steht für
 einen dänischen Literaturpreis, siehe Kritikerprisen (Dänemark) 
 einen norwegischen Literaturpreis, siehe Kritikerprisen (Norwegen)